Langstrom (ou Långström) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1983), homme politique finlandais

Personnages fictifs
 (She-Bat), personnage de DC Comics
Kirk Langstrom (Man-Bat), super-vilain de DC Comics

Homonymie de patronyme